

Geografia 
Brignole, frazione di Rezzoaglio

Stazioni 
Stazione di Genova Brignole, scalo ferroviario di Genova
Stazione di Brignole della metropolitana di Genova

Edifici 
Villa Brignole Sale (Albaro), villa di Genova
Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, villa di Genova

Persone 
Brignole, antica famiglia nobiliare di Genova
Angelo Brignole (1923-2006), ciclista italiano
Anton Giulio Brignole Sale (1605-1662), religioso, scrittore e diplomatico al servizio della Repubblica di Genova
Anton Giulio II Brignole Sale (1673-1710), ambasciatore della Repubblica di Genova presso Francia e Spagna
Antonio Brignole Sale (1786-1863), politico e diplomatico al servizio del Regno di Sardegna
Giacomo Luigi Brignole (1797-1853), cardinale
Giacomo Maria Brignole (1724-1801), ultimo doge della Repubblica di Genova
Giovanni Francesco Brignole Sale (1582-1637), centoduesimo doge della Repubblica di Genova
Giovanni Francesco Brignole Sale (1695-1760), centocinquantottesimo doge della Repubblica di Genova
Giuseppe Brignole (1906-1992), prima medaglia d'oro al valor militare nella seconda guerra mondiale
Giuseppe Maria Brignole Sale (1703-1769), ambasciatore della Repubblica di Genova presso la corte di Versailles
Maria Brignole Sale De Ferrari (1811-1888), filantropa e benefattrice genovese
Maria Caterina Brignole Sale (1737-1813), principessa
Rodolfo Emilio Brignole Sale (1708-1774), centosessantasettesimo doge della Repubblica di Genova
Vittorio Brignole (... – ...), regista italiano